Vilakazi ist der Familienname folgender Personen:

 Absolom Vilakazi (1917–1993), südafrikanischer Anthropologe 

 Nhlanhla Vilakazi (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Sibusiso Vilakazi (* 1989), südafrikanischer Fußballspieler